Мировая серия 1967 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1967 года. Победителем стала команда «Сент-Луис Кардиналс», обыгравшая «Бостон Ред Сокс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 4 октября 1967 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #2 
 Дата: 5 октября 1967 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #3 
 Дата: 7 октября 1967 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #4 
 Дата: 8 октября 1967 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #5 
 Дата: 9 октября 1967 года
 Стадион: Busch Stadium II

Игра #6 
 Дата: 11 октября 1967 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #7 
 Дата: 12 октября 1967 года
 Стадион: Fenway Park

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1967 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1967 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1967
Спортивные соревнования в Бостоне
Спортивные соревнования в Сент-Луисе